Бердинських Віктор Аркадійович ( 1956) — російський історик.
 Бердинських Ніна Костянтинівна (1932—2008) — український медик.
 Бердинських Олександр Анатолійович ( 1971) — український журналіст, редактор.
 Бердинських Олександр Миколайович ( 1950) — український дизайнер.